Zabe oder Zabé ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Zabé, mexikanischer Kameramann
 Margarete Zabe (1877–1963), deutsche Politikerin (SPD), MdHB